Патти Херст:
 Патрисия Херст — внучка знаменитого Уильяма Рэндольфа Херста, американского миллиардера и газетного магната, была похищена террористами, впоследствии сама принимала участие в ограблении банка
 Фильм Пола Шредера о Патрисии Херст (1988)